Tell Me (canção de Diddy)
Tell Me (canção de hide)
Tell Me (canção de Melanie Brown)
Tell Me (canção de The Rolling Stones)
Ou ainda:
Tell Me! - a canção que representou a Islândia no Festival Eurovisão da Canção 2000 que se realizou em Estocolmo, Suécia

Veja também
Tell Me Why

Desambiguação